Солер () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Антоніо Солер — іспанський композитор і клавесиніст
 Йоахім Ховельяр-і-Солер — іспанський військовик і політик, генерал-капітан Куби та Філіппін.
 Карлос Солер — іспанський футболіст, півзахисник клубу «Валенсія».
 Мігель Естаніслао Солер — аргентинський військовик і політик
 Пако Солер (1970) — іспанський футболіст і футбольний тренер. Олімпійський чемпіон 1992 року.
 Пастора Солер — іспанська співачка у стилі фламенко.